Badejo ist der Familienname folgender Personen:

 Bolaji Badejo, nigerianischer Choreograph
 Emmanuel Adetoyese Badejo (* 1961), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Oyo